

Acronyme 
CEPI est un acronyme pour
 CEPI : Coalition for Epidemic Preparedness Innovations :  fondation pour financer des projets de recherche indépendants en vue de mettre au point des vaccins contre les épidémies dues à des agents infectieux émergents
 CEPI : Confederation of European Paper Industries (en) : association européenne des industries du papier
Voir aussi : CEPII : Centre d'études prospectives et d'informations internationales et Centro Panamericano de Investigación e Innovación (en)

Toponyme 
 Čepí : Village de Tchéquie

Sigle de 4 caractères